Central Province steht für:
 Central Province (Papua-Neuguinea)
 Central Province (Salomonen)
 Central Provinces in Britisch-Indien

Zentralprovinz steht für:
 Zentralprovinz (Sambia)
 Zentralprovinz (Sri Lanka)